Самі́йлівка — село в Україні, у Лозівському районі Харківської області. Населення становить 673 осіб. До 2020 орган місцевого самоврядування — Самійлівська сільська рада.

Географія 
Село Самійлівка розташоване за 16 км від міста Лозова. Через село проходить залізниця, на якій розташована залізнична станція Самійлівка. Село знаходиться у верхній частині балки Самійлівська, по якій протікає струмок, перегороджений численними загатами. Примикає до села Верхньоводяне.

Історія 
Село засноване 1880 року.

Станом на 1886 рік у селі, центрі Самійлівської волості Павлоградського повіту Катеринославської губернії, мешкало 495 осіб, налічувався 81 двір, існували православна церква та цегельний завод. За 8 верст — залізнична станція Самійлівка.

11 жовтня 1941 року село Самійлівка було окуповане німецько-нацистськими загарбниками. 27 січня 1942 року село було звільнене Червоною армією. 25 травня 1942 року Самійлівка було знову окупована загарбниками. У ході вересневих боїв 1943 року село було остаточно звільнене. У звільнені брали участь воїни 156-го кавалерійського полку, 49-ї кавказької дивізії, 31-го артилерійського та 7-го стрілецького полків 110 воїнів загинули, визволяючи Самійлівку від окупантів з них відомі прізвища 16-ти. Під час вересневих боїв за визволення Самійлівки  1943 року загинуло багато воїнів. Прізвища багатьох так і не встановлені.
 
20 грудня 2007 року відбулася зміна статусу з селища на село.

12 червня 2020 року, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 725-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Харківської області», увійшло до складу Близнюківської селищної громади.

17 липня 2020 року, в результаті адміністративно-територіальної реформи та ліквідації Близнюківського району, увійшло до складу Лозівського району Харківської області.

Економіка 
 Сільгосптехніка.
 ЗАТ «Самійлівський елеватор».
 Лікарня.

Освіта 
 Загальноосвітня середня школа.

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Самійлівка

Села Харківської області
Павлоградський повіт
Населені пункти Лозівського району